Giefer ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Giefer (1908–1982), deutscher Architekt
 Fabian Giefer (* 1990), deutscher Fußballtorwart
 Hermann Giefer (* 1947), deutscher Schauspieler
 Thomas Giefer (* 1944), deutscher Dokumentarfilmer und Journalist